Postumiano (prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Postumiano (advogado) — advogado romano do 
 Postumiano (homem claríssimo) — romano do 
 Júnio Postumiano — sacerdote romano do 

Desambiguações de antropônimos